Шарло́тта Макки́нни (; 6 августа 1993, Орландо, США) — американская фотомодель и актриса.

Биография 
Родилась 6 августа 1993 года в семье Терри и Сьюзан Маккинни У неё есть старшая сестра по имени Гарланд. В детстве страдала от дислексии, что служило поводом для многочисленных насмешек среди ровесников.

В 2006 году юная Маккинни появилась в одном из эпизодов телесериала «Врачи». В 17 лет Шарлотта бросила учёбу в школе, решив попробовать свои силы в модельном бизнесе. Однако безуспешно. Славу ей принесла социальная сеть Instagram. На красивую девушку с пышными формами стали обращать внимание модельные агентства и глянцевые журналы, Шарлотта попала даже на страницы Esquire. Вскоре Маккинни приняла участие в нескольких рекламных кампаниях модного бренда Guess и заключила контракт с агентством Wilhelmina Models.

В январе 2015 года в Сети появился рекламный ролик Carl’s Jr.'s All Natural Burger, где обнажённая Шарлотта Маккинни сыграла роль поедательницы бургеров. Этот же ролик демонстрировался в рамках очередного Super Bowl.

В феврале того же года Шарлотта приняла участие в новом сезоне шоу «Танцы со звёздами» (США). Партнёром актрисы и модели стал профессиональный танцор Кеокайнтсе Моцепе.

Снялась в фильме Фреда Вульфа «Приключения Джо Грязнули 2», таким образом дебютировав в кино. В 2017 году на мировые экраны вышел фильм Нильса Ардена Оплева «Коматозники», где у Шарлотты тоже есть роль.

Саму себя Шарлотта называет «соблазнительной красоткой с большими сиськами».За внушительные формы Шарлотту часто сравнивают с Кейт Аптон.

Шарлотту связывают романтические отношения с актёром Стивеном Дорффом.

Фильмография

Музыкальные клипы

Примечания

Ссылки 
 Official website
 
 
 
 Фотосессия у Тони Дюрана

Модели США
Актрисы по алфавиту
Киноактрисы США
Актрисы телевидения США
Актрисы XXI века
Фотомодели XX века
Фотомодели XXI века